Orchard vagy Orchards:
 Amerikai Egyesült Államok
 Orchard (Colorado)
 Orchard (Iowa)
 Orchard (Texas)
 Orchards (Washington)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Orchards (Gautenberg)
 Orchards (Johannesburg)

 Egyesült Királyság
 Orchards (Surrey)

Egyéb
 Orchard, családnév
 Orchard, vállalat